Hédouin est un patronyme porté notamment par :

 Pierre Edmond Alexandre Hédouin (1820-1889), peintre et graveur français ;
 Aubin Louis Hédouin de Malavois (1783-1866), homme de lettres français ;
 Julien François Jean Hédouin (1760-1792), saint normand.

Liens externes 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme normand